Klaus Bach Jacobsen (født 24. juli 1985 i Aarhus) er cand.scient.pol., tidligere landsnæstformand for Radikal Ungdom og siden 2013 formand for Aarhus Radikale Vælgerforening. 

Student fra Marselisborg Gymnasium i Aarhus i 2004. Han er uddannet i statskundskab ved Aarhus Universitet.

Klaus har været landsnæstformand for Radikal Ungdom 2006-2009, formand for Hovedbestyrelsen 2005-2006, formand for Nationalt Udvalg 2003-2005 og retsordfører 2003-2005. I Radikale Venstre har han været Radikal Ungdoms repræsentant i Hovedbestyrelsen 2005-2009.

Eksterne links 
Personlig hjemmeside 

Politikere fra Det Radikale Venstre
Personer fra Aarhus